Atemnotsyndrom bezeichnet:

 das Atemnotsyndrom des Neugeborenen
 das Atemnotsyndrom des Erwachsenen (siehe Acute Respiratory Distress Syndrome)